Михаи́л Васи́льевич Дани́лов:

 Данилов, Михаил Васильевич (1722 — после 1790) — российский изобретатель, автор мемуаров.
 Данилов, Михаил Васильевич (1931—1998) — работник Борского стекольного завода, Герой Социалистического Труда.